G-5:
 G-5 — грузинский автомат.
 G-5 — южноафриканская гаубица.